Кубок Узбекистана по футболу 2001/2002 годов — футбольный турнир, в котором участвовали 35 профессиональных клубов.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с предварительного раунда. Финальный матч состоялся 9 августа 2002 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ферганским «Нефтчи» и ташкентским «Пахтакором». Обладателем Кубка в 4-й раз (во 2-й подряд) стал «Пахтакор».

Предварительный раунд

1/16 финала

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала 

 «Темирйулчи» (Коканд) сменил название на ФК «Коканд 1912».

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2001 году
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2002 году
2001/2002
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002